Гавайские тропические сухие леса () — экологический регион тропических сухих широколиственных лесов, произрастающих на Гавайских островах. Они покрывают площадь 6600 км² подветренных сторон основных островов архипелага и вершины островов Ниихау и Кахоолаве. Эти леса являются либо сезонными, либо склерофильными.

Годовая сумма осадков в таких лесах, как правило, не превышает 127 см, в редких случаях может быть даже ниже 25 см; сезон дождей длится с ноября по март.

Биоразнообразие 
Доминирующими видами деревьев являются , , , , , , Эритрина гавайская, Софора золотистолистная, а также различные виды притчардии, сантала и молочая.

Эндемичными растениями гавайских тропических сухих лесов считаются деревья Кокия Кука и , а также растения из рода .

В настоящее время гавайскими тропическими сухими лесами ограничен ареал палилы, птицы из семейства вьюрковых.

Примечания 

Сухие тропические и субтропические леса
Природа Гавайских островов